Лілієнта́ль (Lilienthal) — прізвище.

Відомі носії:
 Андор (Андре) Лілієнта́ль (1911–2010) — угорський і радянський шахіст.
 Отто Лілієнталь (1848–1896) — німецький інженер, один з піонерів авіації.
 Петер Лілієнталь ( 27.11.1929) — німецький кінорежисер, сценарист, актор.

Інші значення 

 13610 Лілієнталь — астероїд головного поясу, названий на честь Отто Лілієнталя.